El Namera (lleopard en hebreu i, al mateix temps, una contracció formada per "NAgmash" i "MERA de MerkavA") és un vehicle de combat d'infanteria pesat israelià basat en el tanc Merkava Mark IV. Va ser desenvolupat i construït per Israel Military Industries. Va entrar en servei en les Forces de Defensa d'Israel (FDI) en l'estiu de 2008.

Història

Dècada de 1990 - 2004 
L'experiència de transformar tancs Centurion en transports blindats de personal (Nagmachon) i vehicles d'enginyers (Puma, Nakpadon), seguida per la reeixida conversió de tancs T-55 en vehicles de combat d'infanteria, va promoure la idea de convertir tancs en desús Merkava en transports blindats de personal/vehicles de combat d'infanteria amb gruixut blindatge. La idea era molt prometedora, perquè 250 tancs Merkava Mark I estaven sent gradualment retirats de servei i estava clar que el canó de 105 mm dels Merkava Mark II no podia ser reemplaçat pel més modern IMI de 120 mm.

El desenvolupament no va avançar molt en la dècada de 1990 a causa de la falta de fons, però després del Conflicte de la Franja de Gaza de 2004, que va posar en evidència la vulnerabilitat del transport blindat M113 davant les bombes artesanals i els lanzacohetes antitanque RPG-7, les FDI van reiniciar el desenvolupament del vehicle. Llavors es va preferir desenvolupar i produir localment el Namer/Namera a comprar el transport blindat de personal Stryker, ofert pels Estats Units.

2005 al present 
Eventualment, Israel Military Industries va desenvolupar alguns prototips de vehicles de combat d'infanteria basats en el xassís del Merkava Mark I, així com un grapat de vehicles de combat d'infanteria basats en el xassís del Merkava Mark IV. El vehicle inicialment anava a ser anomenat Nemmera (leoparda, en hebreu), però va ser rebatejat més tard com Namera, en comptes de Namer, ja que aquest va ser el nom del prototip del qual provenen.

El 15 de febrer de 2005, el diari Maariv informava que un prototip del Namera (el Namer), basat en el Merkava Mark I estava sent emprat per la Brigada Givati per a proves i avaluació. Estava equipat amb una torreta de control remot Rafael, operada i alimentada des de l'interior del vehicle. Aquesta mateixa unitat va ser exposada en la fira d'armament Eurosatory 2005, atraient l'interès de potencials clients estrangers.

Les lliçons apreses en les batalles de la Guerra del Líban de 2006 també van confirmar la validesa d'aquest programa. En conseqüència, es va reportar en 2007 que els quinze primers Namer per a proves serien subministrats en 2008 i que més d'un centenar finalment equiparien a dues brigades de combat. No obstant això, es van abandonar els plans de conversió en favor de l'ocupació de xassís de Merkava Mark IV nous, als quals es batejarà Namera.

L'1 de març de 2008, un Namera operatiu basat en el xassís d'un Merkava Mark IV va ser oficialment presentat a les FDI. Pel que es va apressar la producció al maig de 2008, important-se peces des dels Estats Units. El 15 de setembre de 2008, el Namera va ser presentat al públic general en una exhibició que va tenir lloc en Rixon le-Tsiyyon.

Disseny

Supervivència 
Igual que el Merkava Mark IV, el Namera ha estat dissenyat per oferir un alt nivell de supervivència als seus tripulants en el camp de batalla amb ajuda de blindatge modular, blindatge ventral en V reforçat i protecció ABQ. També pot ser equipat amb un sistema de protecció activa (contramedidas electròniques, blindatge reactiu). El juny de 2009, les FDI van aprovar la compra del sistema de protecció activa Iron Fist de IMI pel Namera.

Armament 
El Namera pot ser armat tant amb una metralladora M2 o un llançagranades automàtic Mk-19 muntats en una torreta a control remot RCWS Samson, una metralladora FN MAG calibre 7,62 mm i un morter de 60 mm. També porta granades de fum. A més s'ha pres en compte el muntatge d'un canó automàtic de 30 mm a control remot i de míssils antitancs Spike.

Capacitats 
El Namera és capaç de maniobrar sobre terreny difícil, propulsado pel motor diésel refredat per aire de la Teledyne Continental, el model seleccionat va ser el mateix que equipa als Merkava Mk.3 el AVDS-1790-9AR de 12 cilindres en V de 1200 CV (895 kW). Pot transportar fins a 12 soldats (la tripulació i 9 soldats completament equipats) i una llitera, o dues lliteres i equip mèdic en el Namerbulance (la versió d'evacuació mèdica). L'entrada posterior original del Merkava Mark IV va ser redissenyada per ser una porta-rampa més ampla amb una tronera per a franctirador. Té dues escotilles en el sostre, que és més alt que el sostre del xassís del Merkava. A més fa servir el mateix sistema de control digital que el Merkava Mark IV.

Diferenciació 
No ha de confondre's en anomenar-lo Namer, ja que aquest va ser originalment el prototip basat en el casc d'un tanc Merkava Mk.1, i la seva versió final és el Namera, basat en el casc d'un Merkava Mk.4.

Usuaris 
  
 La Brigada Golani va ser la primera unitat a ser equipada amb el Namera. Segons les FDI, el Namera serà distribuït a les unitats d'infanteria i enginyers, amb possibles plans futurs per a versions d'observació i comandament. Dos Namera van participar en el Conflicte de la Franja de Gaza de 2008-2009 al costat de la Brigada Golani. Per a febrer de 2009, les FDI havien ordenat 130 Nameras i ja havien rebut uns 10, mentre planejaven ordenar 800 vehicles més. Per a juny de 2009, les FDI van rebre 15 vehicles dels 45 ordenats.
  
 Azerbaidjan i Israel han dut a terme negociacions sobre el vehicle Namera.
 
 L'Exèrcit dels Estats Units està duent a terme proves amb vehicles de transport d'infanteria de desenvolupament i construcció externa de tipus operacional, com a forma d'avaluar les capacitats de certs VCI's enfront dels requeriments fets per a l'adquisició d'un nou VCI dins del projecte Ground Combat Vehicle. Un d'aquests vehicles a ser avaluats és el Namera.

Notes 

Transports blindats de personal
Vehicles de combat d'infanteria
Forces Armades d'Israel